Les élections cantonales françaises de 1886 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-2 

Sanquer et Agie sont candidats pour le siège de conseiller d'arrondissement.

*sortant

Canton de Brest-3 

*sortant

Canton de Daoulas 

François Le Bras (fils) et Saliou sont candidats pour le siège de conseiller d'arrondissement.

*sortant

Canton de Lannilis 

François Cabon est candidat au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton de Plabennec 

*sortant

Canton de Ploudalmézeau 

*sortant

Canton de Lanmeur 

*sortant

Canton de Saint-Pol-de-Léon 

Casimir Huon de Kermarec (Réact), élu depuis 1874 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Plouescat 

*sortant

Canton de Plouzévédé 

*sortant

Canton de Saint-Thégonnec 

*sortant

Canton de Concarneau 

*sortant

Canton de Fouesnant 

Valéry Cormier (Rép.mod) élu depuis 1874 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Pont-l'Abbé 

*sortant

Canton de Rosporden 

*sortant

Canton de Pont-Croix 

Auguste Bernard (Rép.mod) élu depuis 1880 ne se représente pas.
Guillaume Le Bars est candidat au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton de Crozon 

Hervé Louboutin (Rép.mod) est mort en 1885, son fils René est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Pleyben 

*sortant

Canton de Carhaix-Plouguer 

Paul de Saisy de Kerampuil (Réact) élu depuis 1880 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Bannalec 

*sortant

Canton d'Arzano 

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1886